François-Casimir de Bonnefoux (1761-1838) : officier de marine français;
 Jean-Pierre Bonnefoux (1943- ) : danseur étoile et comédien français;
 Joseph de Bonnefoux (1782-1855) : officier de marine lexicographe français.